Gulag Orkestar () — дебютный студийный альбом американской инди-фолк группы Beirut, вышедший в 2006 году.

Об альбоме 
Gulag Orkestar записан в 2006 году в Альбукерке, США.

Передняя и задняя обложки альбома являются фотографиями, вырванными из книги и найденными участниками группы в Лейпцигской библиотеке, автор которых на момент записи альбома был неизвестен. Позже было выяснено, что фотографии принадлежат русскому фотографу Сергею Чиликову.

Название альбома связано с советской системой исправительно-трудовых лагерей, известной по роману Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».

Альбом получил большое признание критиков и в 2006 году был признан лучшим по мнению музыкального магазина Rough Trade. Позже он был переиздан и включил в себя мини-альбом «Lon Gisland».

Список композиций 
The Gulag Orkestar – 4:38
Prenzlauerberg – 3:46
Brandenburg – 3:38
Postcards from Italy – 4:17
Mount Wroclai (Idle Days) – 3:15
Rhineland (Heartland) – 3:58
Scenic World – 2:08
Bratislava – 3:17
The Bunker – 3:13
The Canals of Our City – 2:21
After the Curtain – 2:54

Участники записи 
Зак Кондон — вокал, труба, флюгельгорн, укулеле
Хизер Трост — скрипка, альт
Джереми Барнс — барабанная установка

Альбомы 2006 года